Puchar Zatoki Perskiej (2010/2011) był 26. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej w Iranie. Liga skupiała 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Sepahan Isfahan. Królem strzelców został Reza Noruzi, który w barwach klubu Fulad Ahwaz strzelił 24 bramki.

Tabela

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Iran Pro League

Bibliografia 
 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Iranie
2010 w Iranie
2011 w Iranie